Бостром — фамилия:

 Бостром, Александра Леонтьевна (урождённая Тургенева, в браке Толстая, 1854—1906) ― русская писательница.
 Бостром, Алексей Аполлонович (1852—1921) — русский земский деятель, гражданский муж Александры Бостром, отчим писателя Алексея Толстого.
 Бостром, Ник (1973) — философ, профессор Оксфордского университета, известный своими работами об антропном принципе.

См. также 
 Бустрём